Adore (Jasmine Thompson) - single
 Adore (ep) - ep met bovenstaande song
 Adore (Ariana Grande) - single
 Adore (Smashing Pumpkins) - album van The Smashing Pumpkins
 Adore (film) - film verschenen in 2013, met o.a. Naomi Watts